Edmund Lewandowski (1897-), duchowny rzymskokatolicki
 Edmund Lewandowski, piłkarz
 Edmund Lewandowski (1929-), rolnik, polityk poseł
 Edmund Lewandowski, pisarz